Sjeherazade (vertelster) van het sprookje van Duizend-en-één-nacht
 pseudoniem van Miep Racké-Noordijk (Libelle)
 Sjeherazade (Rimski-Korsakov), symfonische suite
 Sjeherazade (ballet), een balletstuk
 (643) Scheherezade, een planetoïde
 Scheherazade (geslacht), een geslacht van eenoogkreeften
 Sheherazade (jazzclub), een jazzclub in Amsterdam
 Scheherazade and other stories, een album van de rockband Renaissance
 Shéhérazade (Ravel), muziekstuk van Ravel